Struthgraben ist ein Gewässername:

 Struthgraben (Albach), linker Zufluss des Albachs (zur Fränkischen Saale) nach Großbardorf, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Struthgraben (Döllbach), rechter Zufluss des Döllbachs nach Hattenhof (Gemeinde Neuhof), Landkreis Fulda, Hessen
 Struthgraben (Heisterbach), rechter Zufluss des Heisterbachs bei Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Struthgraben (Uhlberger Graben), linker Zufluss des Uhlberger Grabens (zum linken Oberlauf Wittigbach des Grünbachs) nahe Poppenhausen (Gemeinde Wittighausen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Struthgraben (Weibernerbach), rechter Zufluss des Weibernerbachs (zur Nette) vor Kempenich, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Struthgraben oder Höllgraben (Werra), rechter Zufluss der Werra bei Falken (Stadt Treffurt), Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Rosenstruthgraben
 Strutbach
 Strutgraben
 Struth
 Struthbach